Вестерхайм — коммуны в Германии.

 Вестерхайм (Вюртемберг)
 Вестерхайм (Нижний Алльгой)